Příjmení Stiller nosí více významných osobností:

 Ben Stiller (* 1965) – americký herec, režisér a scenárista
 Jerry Stiller (1927–2020) – americký herec
 Mauritz Stiller (1883–1928) – finskošvédský filmový režisér židovského původu